Futaleufú, comune del Cile;
Futaleufú, fiume dell'Argentina e del Cile;
Dipartimento di Futaleufú, dipartimento dell'Argentina.